Full Circle (álbum de Creed)
 Full Circle (álbum de The Doors)
 Full Circle (álbum de Pennywise)
 Full Circle (álbum de Xzibit)
 Full Circle (álbum de Boyz II Men)
 Full Circle (álbum de Drowning Pool)
 Full Circle (canção de Aerosmith), do álbum Nine Lives
 Full Circle (canção de Company B)
 Full Circle, canção do álbum Octavarium